Steve McQueen – attore statunitense  (1930-1980)
Steve McQueen – regista britannico (1969)
Steve McQueen – nome di un album dei Prefab Sprout
Steve McQueen – singolo di Sheryl Crow